Bouan est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Bouan (Ariège), une commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Bouan (Bondokuy), commune du département de Bondokuy au Burkina Faso ;
 Bouan (Tansila), commune du département de Tansila au Burkina Faso.

Autres 

 Jean Adolphe Roger Bouan, un officier de la Marine française mort au combat en 1940.
 Bouan est un ancien U-boot, l'U-510 de la Kriegsmarine, utilisé par la Marine nationale après la Seconde Guerre mondiale, nommé d'après le précédent
 Commandant Bouan est un aviso de la Marine nationale, nommé d'après le premier.